(1371) Resi, astéroïde
 Resi, cultivar de pommier domestique